Droisy, commune française de l'Eure
 Droisy, commune française de la Haute-Savoie